

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Bernardów – kolonia w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów
 Bernardów – część wsi Ambrożów w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów